Ло́ху () — деревня в волости Кохила уезда Рапламаа, Эстония.

География и описание 
Расположена в 4 километрах к югу от волостного центра — посёлка Кохила, и в 16 километрах к северу от уездного центра — города Рапла. Высота над уровнем моря — 65 метров. На севере примыкает к деревне Пукамяэ, которая являлась частью Лоху с 1977 года до 11 февраля 2008 года.

Официальный язык — эстонский. Почтовый индекс — 749812.

Население 
По данным переписи населения 2011 года, в деревне проживали 69 человек, из них 66 (95,7 %) — эстонцы.
По данным переписи населения 2021 года, в деревне насчитывалось 53 жителя, из них 50 (94,3 %) — эстонцы.

Численность населения деревни Лоху по данным переписей населения:

В Лоху живёт учёный-обществовед, педагог и политический деятель Юло Вооглайд.

История 
В письменных источниках 1216 года упоминается Lone, 1241 года — Loal, 1376 года — Loole, 1436 года — Lohall, 1732 года — Lohho m. (мыза).

Официальный статус деревни Лоху получила в 1977 году, до этого она была поселением. В 1997—2008 годах в состав Лоху входила деревня Пукамяэ.

Мыза Лоаль (Лоху) 
Мыза Лоаль (, Лоху ()) была построена в 1620 году. Первоначально она принадлежала семье балтийских немцев и на протяжении большей части своей истории оставалась в руках местной аристократии. Когда Эстония провозгласила свою независимость в 1919 году, масштабные земельные реформы захватили земли, принадлежавшие почти всем семьям балтийских немцев, и передали их этническим эстонцам. В 1920 году имение принадлежало Йохану Питке, хотя впоследствии оно несколько раз переходило из рук в руки.

Первоначальный господский особняк был построен из дерева; в начале XVIII века его заменил каменный дом в стиле барокко. Новое главное здание мызы в стиле классицизма было построено в 1780-х годах, частично перестроено в стиле неоготики в XIX ​​веке. В интерьере присутствуют фрески в стиле гризайль, выполненные Готтлибом Велте и считающимися одними из лучших образцов таких деталей интерьера в Эстонии. Другие примечательные детали интерьера, такие как обшивка и резные деревянные детали, датируются концом XIX века.

Примечания

Ссылки 
 Сайт населённых пунктов волости Кохила 

Волость Кохила
Населённые пункты Эстонии